Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, voorheen Stichting DGV (Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening)
 Directoraat Generaal Veiligheid, een afdeling van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Dienst Geestelijke Verzorging, een beleidsadviesdienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 Directory of Genomic Variants, een gegevensverzameling van het menselijk genoom
 Daugavpils, een stad in Letland met ISO 3166-2:LV-geocode LV-DGV
 Muziekvereniging Door Gunst Verkregen (DGV), muziekvereniging uit Nieuwe Wetering

Bedrijven 
 Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, voorheen Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersee (DGV)
 DGV (bedrijf), een Nederlandse verkoper van smeermiddelen en brandstoffen en uitbater van tankstations
 De Groot Vroomshoop, een grote Nederlandse houthandel